Чан-Сеноте () — небольшой посёлок в Мексике, штат Юкатан, муниципалитет Тисимин. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 2 225 человек.

Он расположен в 205 км восточнее столицы штата — Мериды, в 165 км западнее города Канкун и в 45 км южнее административного центра — Тисимина.

Примечания

Ссылки 
 

Города Юкатана